Le terme ketmie, d'origine arabe, designe plusieurs taxons du genre Hibiscus :
 Ketmie à feuilles de chanvre ou kénaf (Hibiscus cannabinus)
 Ketmie acide (Hibiscus sabdariffa)
 Ketmie comestible (Hibiscus esculentus)
 Ketmie des marais (Hibiscus moscheutos)
 Ketmie en arbre (Hibiscus syriacus)
 Ketmie musquée ou ambrette (Abelmoschus moschatus, syn. Hibiscus abelmoschus)

Flore (nom vernaculaire)
Malvaceae
Nom de plante ambigu